

Toponyme 

 Ailly, une ancienne commune française, située dans le département du Calvados et la région Normandie, absorbée en 1858 par Bernières-sur-Dive, la commune prend alors le nom de Bernières-d'Ailly ;
 Château d'Ailly, inscrit au titre des monuments historiques ;
 Ailly, une commune française, située dans le département de l'Eure et la région Normandie et dont le gentilé est Aillytiens ;
 Ailly-sur-Meuse, une commune française associée à Han-sur-Meuse, située dans le département de la  Meuse en région Lorraine ;
 phare d'Ailly, sur la pointe du même nom ;
 Ailly-sur-Somme, une commune française, située dans le département de la Somme et la région Picardie et dont le gentilé est Aillygeois ;
 Ailly-le-Haut-Clocher, une commune française, située dans le département de la Somme et la région Picardie et dont le gentilé est Aliacois ou Aliaciens ;
 Ailly-sur-Noye, une commune française, située dans le département de la Somme et la région Picardie et dont le gentilé est Aillysiens ;
 Ailly, écart de la commune de Parigny (Loire), d'où le nom du château d'Ailly.

Patronyme 

 Pierre d'Ailly (1351-1420), cardinal français et auteur universitaire ;
 Baudoin d'Ailly (~1355-1415), son fils, seigneur de Picquigny, vidame d’Amiens ;
 Michel-François d'Ailly ou Michel-François Dailly (1724-1800), homme politique français.